Адольф III (;  — ) — граф Шауэнбурга с 1164 года и граф Гольштейна в 1164—1203 годах. Единственный сын Адольфа II.

Биография 
Наследовал отцу в 1164 году. До совершеннолетия находился под опекой матери — Мехтильды Шварцбург-Кёфернбургской, дочери графа Сиццо III.

В начале своего самостоятельного правления Адольф III поддерживал Генриха Льва, вместе с ним участвовал в войне с кёльнским архиепископом Филиппом фон Хейнсбергом и в битве при Халерфельде (1 августа 1180 года). Получил от Генриха Льва земли на Среднем Везере, составившие основу графства Шауэнбург (Шаумбург).

В конце 1180 года перешел на сторону императора Фридриха Барбароссы, за что был изгнан из Гольштейна. После падения Генриха Льва получил назад все утраченные владения.

В 1189 году вместе с императором Адольф III отправился в Третий крестовый поход, доплыл до Тира, но в августе 1190 года вернулся в Гольштейн, узнав о возвращении Генриха Льва из ссылки.

Правление Адольфа совпало с временем датской экспансии. В 1201 году в битве при Стеллау он потерпел поражение от датского короля Вальдемара II и вскоре попал в плен. Чтобы выйти на свободу, Адольф в 1203 году был вынужден уступить Дании Шлезвиг. В его владении осталось только графство Шауэнбург.

В 1224 году уступил епископу Мюндена Конраду фон Рюденбергу права фогства в аббатстве Веннигсен (по его просьбе).

Брак и дети 
Адольф III в 1182 году женился на Адельгейде фон Ассель (ум. 1185). Вторым браком он был женат на Адельгейде Квертфуртской, дочери графа Бурхарда III Кверфуртского У него было пятеро детей:
 Адольф IV
 Конрад
 Бруно фон Шауэнбург, епископ Оломоуцкий 
 Мехтильда
 Маргарита.

Примечания

Источники 
 Karl Jansen (1875), «Adolf III., Graf von Holstein», Allgemeine Deutsche Biographie (ADB) (in German) 1, Leipzig: Duncker & Humblot, pp. 107—108
 Heinz Maybaum (1953), «Adolf III., Graf von Holstein», Neue Deutsche Biographie (NDB) (in German) (Berlin: Duncker & Humblo) 1: 78
 Detlev von Liliencron Die Schlacht bei Stellau 1201 http://gutenberg.spiegel.de/liliencr/stellau/stellau.htm am 24.7.2006

Ссылки 
 Pfadfinderstamm Graf Adolf von Schauenburg 

графы Гольштейна
Правители Европы XIII века
Правители Европы XII века
Участники Третьего крестового похода